Стары-Сонч () — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Новосонченский повят. Занимает площадь 16,56 км². Население — 9107 человек (на 2013 год).

Город входит в состав городско-сельской гмины Стары-Сонч и исполняет функцию её административного центра.


История 
Первое упоминание датируется 1257 годом в документах краковского-сандомирского князя Болеслава V Стыдливого, даровавшего Старый Сонч своей жене Кунигунде Венгерской, которая после смерти мужа основала и поступила в монастырь клариссинок в Старом Сонче.

В 1358 король Казимир III предоставил городу магдебургское право. В 1410 город сжег Сцибор из Сцибожице, командовавший войсками императора Священной Римской империи Сигизмунда.

После первого раздела Речи Посполитой город вошел в состав Австрии.

Известные уроженцы и жители 
 Барыч, Хенрик (1901—1994) — польский историк.

Города-партнеры 
  Кестхей, Венгрия
  Левоча, Словакия
  Липтовски-Микулаш, Словакия
  Харадок, Словакия
  Чугуев, Украина

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Малопольского воеводства